Amerikai Egyesült Államok
Ennis (Kentucky)
Ennis (Montana)
Ennis (Nyugat-Virginia)
Ennis (Texas)
 Írország
Ennis (Írország)